Валерий Мироненко:
 Мироненко, Валерий Александрович (1935—2000) — советский и российский геолог, гидрогеолог.
 Мироненко, Валерий Иванович (1945—2013) — советский и российский актёр.